Михаил Степанович Акалелов (30 октября 1868 — после октября 1917) — депутат IV Государственной Думы Российской империи от Воронежской губернии.

Биография 

Михаил Акалелов происходил из мещанской семьи города Богучар Воронежской области. Имел звание личный почетный гражданин. Выпускник 3-классного богучарского городского училища, в 1885—1899 работал учителем в Богучарском городском народном училище. С 1899 по 1912 г. он служил секретарем Богучарской городской управы с годовым жалованием в 900 рублей. Женат не был.

Член Государственной думы 
Акалелов был избран в 4-ю Государственную думу 21 октября 1912 г. Воронежским губернским избирательным собранием от II съезда городских избирателей. Был членом фракции «Союз 17 октября», затем — фракции Земцев-октябристов. Член нескольких комиссий, в том числе: по исполнению государственной росписи доходов, по народному образованию, по рыболовству, по городским делам. Член Прогрессивного блока.

1917 
О деятельности Акалелова после падения самодержавия известно мало. 26 апреля 1917 г. он был направлен Временным комитетом Государственной думы в село Ширяево Воронежской губернии для разрешения земельного конфликта между местными крестьянами и сельскохозяйственной школой. В июне 1917 выехал в Богучар для лечения. Дальнейшая судьба неизвестна.

Библиография 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. Москва : Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 10-11. ISBN 978-5-8243-1031-3.

Персоналии по алфавиту
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Октябристы